Engeland:
Canterbury (Verenigd Koninkrijk), een stad in het graafschap Kent
kathedraal van Canterbury
aartsbisschop van Canterbury
City of Canterbury (Engeland), een district in het graafschap Kent

Overige:
Canterbury (Australië), een stad in Australië
City of Canterbury (Australië), een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
Canterbury (Connecticut), een stad in de Amerikaanse staat Connecticut
Canterbury (New Hampshire), een stad in de Amerikaanse staat New Hampshire
Canterbury (regio), een regio in Nieuw-Zeeland
Canterbury (rugbyteam), een rugbyteam uit Nieuw-Zeeland
Canterbury (restaurant), Belgisch restaurant dat hofleverancier was
Canterbury (band), Amerikaanse band

Zie ook
The Canterbury Tales, een verzameling verhalen die in de 14e eeuw werden geschreven door Geoffrey Chaucer